Strzała peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Strzała, un village dans la voïvodie de Łódź 
 Strzała, un village dans la voïvodie de Mazovie